Garden City est le terme anglais pour désigner une cité-jardin.

C'est aussi le nom de plusieurs localités :

Aux États-Unis 
 Garden City, en Alabama
 , en Caroline du Sud
 Garden City, au Colorado
 Garden City, au Dakota du Sud
 Garden City, au Floride
 Garden City, en Géorgie
 Garden City, dans l'Idaho
 , dans l'Indiana
 , dans l'Iowa
 Garden City, au Kansas
 Garden City, dans le Michigan
 Garden City, au Minnesota
 Garden City, au Missouri
 Garden City, un village de la ville de Hempstead, dans l'État de New York
 , en Pennsylvanie
 Garden City, au Rhode Island
 Garden City, au Texas
 Garden City, dans l'Utah

En Égypte 
 , au Caire